Porta di Saint Denis (Porte Saint-Denis) – arco di trionfo nel X arrondissement di Parigi
 Porte-Saint-Denis – quartiere del X arrondissement di Parigi